Ла Хариља има више значења:

 Ла Хариља (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хариља (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хариља, Лас Ломитас (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Хариља (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Хариља (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Хариља (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Хариља (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Хариља (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Хариља (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Хариља (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Хариља (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику